Urgellés ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Urgellés (Alejandro Urgellés Guibot; * 1951), kubanischer Basketballspieler 
 Aliannis Urgellés (Aliannis Urgellés Montoya; * 1985), kubanischer Fußballspieler 
 Yoandry Urgellés (Yoandri Urgellés Cobas; * 1981), kubanischer Baseballspieler